Emmons Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Emmons Lake (Alaska), (Aleutians East)
 Emmons Lake (Michigan), im Kent County
 Emmons Lake (Ohio), im Ashland County
 Emmons Lake (Wisconsin), im Waupaca County